Les Essards ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Les Essards (Charente) im Département Charente
 Les Essards (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Les Essards (Indre-et-Loire) im Département Indre-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Les Essards-Taignevaux im Département Jura

Siehe auch
 Les Essarts